Pogórze est le nom :

Toponymie 

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Pogórze.

dans la voïvodie d'Opole :
 du village de Pogórze.

dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Pogórze.

dans la voïvodie de Silésie :
 du village de Pogórze.